Fisiologia:
 La veu és el so que fa l'aparell fonador dels humans.
 Lingüística:
 La veu gramatical expressa un accident del verb
 Música:
 Les veus humanes i els instruments s'organitzen per a participar en una composició polifònica de música vocal, en funció de diferents línies melòdiques. Vegeu Veu (polifonia)
 Veu solista o cantant, interpreta amb el cant les cançons
 Les veus (o registres vocals) són: soprano, mezzosoprano i contralt (veus femenines), i sopranista, contratenor, tenor, baríton, baix-baríton i baix (veus masculines).